È stata la 1ª edizione del torneo.

Il doppio del torneo di tennis Open Barletta 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Nuno Marques e Tom Vanhoudt che hanno battuto in finale Alberto Martín e Albert Portas 6-3, 6-4.

Teste di serie

  Nebojša Đorđević /  Bernardo Mota (primo turno)
  Nuno Marques /  Tom Vanhoudt (Campioni)

  Alberto Martín /  Albert Portas (finale)
  Jordi Burillo /  László Markovits (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

Open Barletta 1997